Rakitnoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Rakitnoje (Belgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Belgorod

 Rakitnoje (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Rakitnoje (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Rakitnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Plautwehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Rakitnoje (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Rakitnoje (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg
 Rakitnoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Rakitnoje (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Rokytne (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung